85 může být:

 85 (číslo) – přirozené číslo
 85 – rok
 85 př. n. l. – rok
 Messier 85 – čočková galaxie v souhvězdí Vlasů Bereniky
 STS-85 – let raketoplánu Discovery
 Tatra 85 – československý nákladní automobil z Tatry Kopřivnice